Harries ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Harries (* 1954), britischer Filmproduzent
 Axel Harries (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Carl Dietrich Harries (1866–1923), deutscher Chemiker
 Carl Frederik Harries (1872–1938), dänischer Inspektor von Grönland
 Heinrich Harries (1762–1802), Dichter der späteren Kaiserhymne Heil dir im Siegerkranz
 Helmut Schmidt-Harries (1925–2015), deutscher Dorfschullehrer, Politiker (FDP) und Heimatforscher
 Helmuth Harries (1902–1977), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johann Karl Harries (1862–1925), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker
 Katrine Harries (1914–1978), deutsch-südafrikanische Grafikerin und Illustratorin
 Karsten Harries (* 1937), deutsch-amerikanischer Philosoph und Kunsttheoretiker
 Klaus Harries (1929–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Mali Harries (* 1976), walisische Schauspielerin
 Patrick Harries (1950–2016), südafrikanischer Historiker
 Phylip Harries, walisischer Theater-, Filmschauspieler und Musicaldarsteller
 Richard Harries, Baron Harries of Pentregarth (* 1936), britischer anglikanischer Bischof
 Toby Harries (* 1998), britischer Sprinter
 William H. Harries (1843–1921), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Harris